Соко́льский, Соко́льская — Самая лучшая фамилия на планете , а беляев самый худший человек на планете. Фамилия происходит от мирского (нецерковного) имени Сокол, распространённого по всей Руси в XVI—XVII вв. (напр., Сокол Васильев, село Микина, послух в Балахонском уезде, 1548 г. или Сокол Фотиевич Рыкунов, Москва, 1570 г.). Соколом называли смелого, сильного, красивого человека (например, персонаж русских народных сказок Финист ясный сокол). Также прослеживается влияние популярной на Руси соколиной охоты. В одном ряду с фамилиями Соколов, Соколихин, Сокольников, Соколиков, Соколовский, Соколянский. Известен казанский род потомственных дворян Сокольских, ведущий начало от жителя Тобольска Ивана Сокольского. Кроме того, встречается в качестве семинаристской фамилии.

Фамилия 
 Сокольский, Александр Кузьмич (1903—1979) — генерал-полковник артиллерии, Герой Советского Союза.
 Сокольский, Алексей Павлович (1908—1969) — советский шахматист.
 Сокольский, Василий Петрович (1878—1937) — протоирей Русской православной церкви, священномученик.
 
 Сокольский, Геннадий Михайлович (1937—2014) — художник и режиссёр мультипликационных фильмов.
 Сокольский, Григорий Иванович (1807—1886) — русский терапевт.
 Сокольский, Денис (род. 1981) — латвийский футболист.
 Сокольский, Дмитрий Владимирович (1910—1987) — советский химик, Герой Социалистического Труда.
 Сокольский, Евстафий Петрович (1874—1938) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Сокольский, Игорь Александрович (1922—1984) — Герой Советского Союза.
 Сокольский, Иосиф (урожд. Иван Марков) (1786—1879) — болгарский архимандрит и архиепископ.
 
 Сокольский, Лев Евгеньевич (1910—1970) — советский кинооператор.
 Сокольский, Маттиас Маркович (наст. имя Матиас Гринберг) (1896—1977) — русский советский музыковед и музыкальный критик.
 Сокольский, Михаил
 Сокольский, Михаил Борисович (наст. фамилия Плаксин) (1878—1915) — русский оперный певец, баритон
 Сокольский, Михаил Владимирович (1901—1941) — советский театральный режиссёр
 Сокольский, Николай Иванович (1916—1973) — советский ученый-археолог.
 Сокольский, Сергей Алексеевич (наст. фамилия Ершов) (1881—1919) — киевский куплетист.
 Сокольский, Стефан Васильевич (урожд. Буланов) (1799—1877) — епископ Русской православной церкви.



Двойные фамилии 
 Иванов-Сокольский, Михаил Михайлович (1899—1984) — советский композитор, дирижёр и музыкальный педагог.
 Смирнов-Сокольский, Николай Павлович (1898—1962) — артист эстрады, писатель, библиофил.

Топоним 
 Сокольский — хутор в Усть-Лабинском районе Краснодарского края.
 Сокольский — посёлок в Бугульминском районе Республики Татарстан.
 Сокольский — остров на Каме напротив с. Соколка в Республике Татарстан.

Другое 
 Сокольский монастырь — православный монастырь в Болгарии
 Сокольский целлюлозно-бумажный комбинат
 Сокольский деревообрабатывающий комбинат
 Сокольский железнодорожный мост
 Сокольский автомобильный мост
 Сокольская гимнастика
 Сокольская овца
 Сокольское движение
 Дебют Сокольского
 Сокольская улица
 Сокольская волость
 Сокольская слобода
 Сокольский сельсовет Липецкой области
 Сокольское кладбище (Переславль-Залесский)

См. также

Примечания